Fontane o Fontané es un apellido, que puede hacer referencia a:

Personas 
 Joaquím Fontané (1993-), también conocido como Joaquím Fontané Masó, deportista español que compite en piragüismo en la modalidad de estilo libre.
 Theodor Fontane (1819-1898), novelista y poeta alemán, considerado el principal exponente del realismo literario en Alemania.

Personajes de ficción 
 Johnny Fontane, cantautor ficticio, que pertenece al universo de la novela El Padrino de Mario Puzo.